Seemoos bezeichnet:

 einen Ortsteil von Friedrichshafen, siehe Seemoos (Friedrichshafen)

 eine Bezeichnung für das Nesseltier Sertularia argentea